

Presentación previa 
Devin Britton y Austin Krajicek fueron los campeones defensores, pero Britton decidió no participar en esta edición.

Krajicek participó junto a Tennys Sandgren, pero perdieron en la final ante la pareja británica formada por Edward Corrie y  Daniel Smethurst por 7–65, 0–6, [10–7].

Cabeza de serie 

 Samuel Groth /  John-Patrick Smith (Semifinales)
 Austin Krajicek /  Tennys Sandgren (Final)

<li> Rik de Voest /  Rajeev Ram (Cuartos de final)
<li> James Cluskey /  Maximilian Neuchrist (Primera ronda)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Champaign 2013